Григорьева, Нина:
 Григорьева, Нина Ильинична (род. 1938) — советская и российская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Григорьева, Нина Николаевна (Гапонова; род. 1939) — советская артистка оперы.
 Григорьева, Нина Петровна (род. 1951) — бригадир штукатуров СУ-16 треста «Маригражданстрой», заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.